Treia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Treia, kommun, Marche, Provincia di Macerata,

Tyskland 

 Treia, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,